Новосевастополь — название населённых пунктов:

Россия 
 Новосевастополь — село в Новоорском районе Оренбургской области.

Украина 
 Новосевастополь — село в Березнеговатском районе Николаевской области.